Швеция начала участвовать на конкурсе песни Евровидение с 1958 года. В 1957 Швеция только транслировала конкурс. В 1964, 1970 и 1976 Швеция не принимала участия в конкурсе. Всего Швеция  раз принимала участие в конкурсе. Отбор представителя всегда происходил с помощью открытого отбора (кроме 1958). Национальный отбор носит название «Мелодифестивален».

Швеция 6 раз побеждала на конкурсе, уступая только Ирландии. Первой победившей песней стала «Waterloo», исполненная группой АББА в 1974. Спустя десять лет в 1984 победила «Diggi-loo diggi-ley», исполненная «Herreys». В 1991 выиграла Карола с песней «Fångad av en stormvind». На 1999 победила Шарлота Нильсон с «Take me to your heaven». Далее Швеция побеждает на Евровидении 2012, где её представляла певица Лорин с песней «Euphoria». В 2015 лучшим стал Монс Сельмерлёв с песней «Heroes».В 2010 Швеции впервые не удалось пройти в финал

Только дважды Швеция занимала последнее место: в 1963, «получив» ноль баллов, и в 1977 с двумя баллами от Германии.

Швеция одна из немногих «старых» стран, которые в новом тысячелетии не ухудшили свои результаты. 9 из 15 раз они были в топ-десятке. Только в 2005 шведский представитель Мартин Стенмарк занял 19-е место, а в 2007 и 2008 «The Ark» и Шарлотта Перелли (победившая в 1999) заняли 18-е место, а также Малена Эрнман в 2009 заняла лишь 21-е из 25 мест. В 2010 Швеция впервые не проходит в финал и занимает 11 место в полуфинале. В 2013 году страна занимает 14 место.

22 октября 2005 на прошедшем в Дании конкурсе «Congratulations» песня «Waterloo», исполненная в 1974 году, была признана лучшей песней Евровидения за все время существования конкурса.

Некоторые исполнители представляли Швецию несколько раз. Шарлотта Перелли два раза (в 2008 и под фамилией Нильсон в 1999), Карола Хеггквист три раза (в 1983, 1991 и 2006 просто как Карола), победившая в 1991, всегда входила в топ-5. Мэри Бергман также три раза представляла страну (два раза в 1971 и 1972 в составе группы «Family Four» и один раз вместе с Роджером Понтеиром в 1994). Сам Роджер ещё раз побывал на конкурсе в 2000. Томми Чёрберг представлял Швецию в 1988 и 1969. Бьёрн Скифс ездил в 1978 и 1981.

На конкурсе песни Евровидение 2012 Швеция больше всех получила 12 баллов — от 18 стран. Это рекорд по количеству полученных 12 баллов за всю историю песенного конкурса.

С 1999 Швеция стала одной из немногих стран, которая каждый год отправляла песни на английском языке вместо родного.

Соответственно своим победам Швеция 6 раз получила право проведения конкурса — 1975, 1985, 1992, 2000, 2013, 2016.

За 56 раз участия в финале Швеция получила 5010 баллов, а в полуфинале (за исключением 1996 года) — 1681 балл.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Как принимающая сторона

Фотогалерея

См. также 
 Мелодифестивален

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 От ABBA до Монса: Швеция в шестой раз выиграла «Евровидение»

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__